Woodbridge peut faire référence à :

Toponymie

En Australie :
 Woodbridge, une localité d'Australie-Occidentale,
 Woodbridge (Tasmanie),
Au Canada :
 Woodbridge, une localité de l'Ontario, lieu de naissance du joueur de hockey sur glace Steve Eminger en 1983,
 Canton de Woodbridge, situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Kamouraska, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec,
Au Royaume-Uni :
 Woodbridge, une localité du Suffolk en Angleterre,
 Woodbridge School,
 Woodbridge High School, une grande école située à Redbridge, un district du Grand Londres,
Aux États-Unis :
 Woodbridge (Californie),
 Woodbridge (Virginie),
 Woodbridge, à Irvine en Californie,
 Woodbridge (Connecticut),
 Township de Woodbridge, un township du comté de Middlesex dans le New Jersey,
 CDP de Woodbridge (New Jersey),
 Woodbridge, une localité du Comté de Prince William en Virginie, où se situe la station de radio WJZW,
 Woodbridge, un quartier de Dallas au Texas,

Personnes

 Benjamin Ruggles Woodbridge (1739–1819), un médecin, législateur, colonel de la Massachusetts militia durant la guerre civile américaine,
 Frederick James Eugene Woodbridge (1867-1940), un philisopkhe américain et le  fondateur de the Journal of Philosophy,

 George Woodbridge (1907-1973), un acteur britannique,
 Margaret Woodbridge (1902-1995), une nageuse américaine,
 Stanley James Woodbridge (1921-1945), un décoré de la George Cross britannique,
 Todd Woodbridge (1971-), un ancien joueur de tennis australien,

Sociétés
 The Woodbridge Company,
 Woodbridge's Regiment of Militia, un régiment du Massachusetts durant la guerre révolutionnaire américaine,
 Woodbridge wine, dirigée par Robert Mondavi (faisant maintenant partie de  Constellation Brands),
Patronyme anglais